Plaatsen in Kroatië:
 Koprivnica (Kroatië) (stad)
 Koprivnica-Križevci
 Koprivnica Zagorska
 Een gemeente in Slowakije:
 Koprivnica (Slowakije)
Een dorp in Servië:
Koprivnica (Novi Pazar)

Zie ook 
 Koprivsjtitsa - plaats in Bulgarije